Georg Meßner een Duits componist, soms werkend onder de namen Georg Messner, Georg Erich of Georg Erhardt, levend van 1871 tot 1933
 Georg Erhardt (kunstschilder), een Zwitserse kunstschilder en grafisch ontwerper, levend van 1944 tot 2020